Арсе́ньев — русская фамилия (женская форма — ), а также топоним. Происходит от мужского имени Арсений.

Фамилия 
 
 Арсеньев, Алексей Александрович (1849—1914) — юрист, член Государственного совета Российской империи.
 Арсеньев, Анатолий Сергеевич (1935—2013) — философ и психолог, педагог.
 Арсеньев, Аркадий Борисович (1939—2006) — народный художник РФ (2006).
 Арсеньев, Борис Константинович (1874/1880—1925) — русский дипломат и камергер, поэт.
 
 Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872—1930) — путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока.
 
 Арсеньев, Евгений Константинович (1873—1938) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 
 Арсеньев, Илья Александрович (1820—1887) — журналист и издатель.
 Арсеньев, Иоанн Васильевич (1862—1936) — настоятель Храма Христа Спасителя, духовный писатель.
 
 Арсеньев, Митрофан Александрович (1837—1905) — архитектор, работавший в Москве.
 
 Арсеньев, Никита Васильевич (1775—1847) — русский государственный и военный деятель, генерал-майор.
 
 
 Арсеньев, Сергей Васильевич (1854—1922) — дипломат, генеральный консул в Швеции, чрезвычайный посланник в Норвегии.
 Арсеньев, Фёдор Юрьевич (ум. около 1660) — воевода в Воронеже и Минске.
 Арсеньев, Флегонт Арсеньевич (1832—1889) — автор охотничьих рассказов, этнограф, краевед.
 Арсеньев, Юрий Васильевич (1857—1919) — русский историк, учёный в области генеалогии и геральдики, хранитель Оружейной палаты.
 Арсеньев, Юлий Константинович (1818—1873) — губернатор Смоленской, Олонецкой и Тульской губерний; брат К. К. Арсеньева.
 Арсеньев, Яков Арсеньевич (1768—1848) — протоиерей Русской православной церкви кафедрального Успенского собора в Костроме.

Псевдоним 
 Глеб Арсеньев — псевдоним учёного и литератора Юрия Сорокина (1936—2009).

Топоним 
 Арсеньев — город (с 1952 года) в Приморском крае России, названный в честь Владимира Клавдиевича Арсеньева.
Арсеньев — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги в этом городе.
 Арсеньев — аэродром экспериментальной авиации в этом городе.

Техника 
 «Владимир Арсеньев» — название пассажирского речного теплохода «30 лет ГДР» в 1990—1995 годах.

См. также